Сезон 2000/2001 стал для ПСЖ 28-м в Чемпионате Франции и 31-м в своей истории. После выхода в еврокубки, руководство команды начало активную трансферную компанию по усилению состава. Был приобретен ряд известных игроков: Николя Анелька, Микель Артета, Маурисио Почеттино и т.д. Но несмотря на это, сезон команда провела ужасно. Посреди сезона из-за плохих результатов был уволен главный тренер Филипп Бержеро, а на его место пригласили уже тренировавшего клуб раньше Луис Фернандеса. Итог: 9-е место в чемпионате, вылеты из Лиги чемпионов еще на групповом этапе и из национальных кубков.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:53.950.000

Зима 

Убытки:5.340.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:0

Зима 

Прибыль:585.000

Общие убытки:59.290.000

Общая прибыль:585.000

Разница:58.705.000

Соревнования

Лига 1

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Франции

1-й раунд

2-й раунд

Кубок лиги

2-й раунд

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2000/2001
Сезоны ФК «Пари Сен-Жермен»